Banca – istituto economico
 Banca  – comune francese 
 Banca – comune della Romania